Прімейра ліга 2017—2018 () — 84-ий сезон португальської Прімейра-Ліги. Чемпіонський титул за тур до закінчення чемпіонату здобуло Порту.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди та стадіони

Представницво за регіонами

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб «Авеш» переміг у Кубку Португалії 2017—2018, але не кваліфікувався до Ліги Європи УЄФА 2018—2019, бо не отримав ліцензію на участь у єврокубках.

Результати

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики 

Примітка
4 Гравець забив 4 голи

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату
 Прімейра Ліга на soccerway 

2017—2018
Португалія
Португалія
2017 у португальському спорті
2018 у португальському спорті